Кінуїт (Кинвид) (д/н — 450) — другий напівлегендарний король Алт-Куїту (Стратклайду) в 440—450 роках.

Син Керетіка. Основні відомості про нього містяться в «Харлеянських генеалогіях». Згідно пізнішої валійської хроніки «Походження людей Півночі» відомий як Іднюет, що був сином Максена Вледіка. Втім якихось більш точної інформації про нього обмаль. Після смерті Кінуїта його сини Думнагуал і Тутагуал розділили володіння.

Примітки

Джерела 
 Bromwich, Rachel (2006). Trioedd Ynys Prydein: The Triads of the Island of Britain. University of Wales Press. ISBN 0-7083-1386-8.
 MacQuarrie, Alan (1993). A. Grant & K. Stringer (Eds.). «The Kings of Strathclyde». Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh University Press: 1–19.

Королі Стратклайда